Sauris (Udine), een gemeente in de Italiaanse provincie Udine
Sauris (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spanners